54-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:
 54-я армия (СССР)
 54-я армия (Япония)